Бигелоу (англ. Bigelow) — английская фамилия и топоним.

Топоним 
 Бигелоу — город в округе Ноблс, штат Миннесота, США.
 Бигелоу — тауншип в округе Ноблс, Миннесота, США.

Фамилия 
 Бигелоу, Бам Бам (1961—2007) — американский рестлер.
Бигелоу, Генри Яков (1818—1890) — американский хирург, автор ряда работ по медицине изданных в США.
 Бигелоу, Джейкоб (1787—1879) — американский ботаник, доктор медицины, врач, механик и поэт.
 Бигелоу, Джон (1817—1911) — американский журналист и дипломат.
 Бигелоу, Джон Милтон (1804—1878) — американский ботаник и хирург.
 Бигелоу, Кэтрин (род. 1951) — американский кинорежиссёр.
 Бигелоу, Роберт (род. 1945) — гостиничный и аэрокосмический предприниматель.
 Бигелоу, Уилфред (1913—2005) — канадский кардиохирург.
 Бигелоу, Ховард (1923—1987) — американский миколог.
 Бигелоу, Хорас (1898—1980) — американский шахматист, организатор и журналист.

Примечания